USA
Adelphi (Iowa)
Adelphi (Maryland)
Adelphi (Ohio)
Adelphi (Texas)
Adelphi (Amerikai Virgin-szigetek)
Adelphi, Philadelphia (Pennsylvania) egyik beceneve